Trachystoma – rodzaj ryb z rodziny mugilowatych
 Trachystoma – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych